Ars Amandi es un grupo español de folk metal. Son precursores del denominado "rock castellano", género musical que mezcla el rock con elementos del folklore castellano, como son la dulzaina y el pito castellano.

Historia

Formación de la banda 
La génesis de tan particular banda, tanto por nombre como por propuesta musical, surge con la arriesgada idea de fusionar el rock con instrumentos tradicionales del folclore castellano. Instrumentos de viento como la dulzaina o el pito castellano, pese a formar parte del rancio abolengo de la historia de la música popular, son tan desconocidos como exóticos para un amplio sector, por lo que suponía un atractivo riesgo hacerlos formar parte de un disco de rock. El nombre de la banda proviene de la obra Ars Amandi, un poema didáctico sobre el amor escrito por Ovidio en el año 2 a. C.

En un primer momento el grupo surge en el barrio madrileño de Carabanchel, el cual siempre suele ser citado en sus discos y sus conciertos, con el objetivo tocar versiones con los amigos y pasar un buen rato, sin buscar ninguna otra pretensión. Sin embargo, en octubre de 1996, Dani Aller decide fundar Ars Amandi. Dani Aller tocaba instrumentos de viento como la dulzaina o el pito castellano desde el colegio, y decidió incorporarlos en las canciones. Tras sufrir los típicos avatares de ajustes en su alineación, comienzan sus escarceos por los escenarios, así como la grabación de su maqueta presentación.

Con la formación plenamente definida: Dani Aller (voz, dulzaina, pito castellano), le arropan Paco Moreno (guitarras), Alberto Del Río (bajo) y Roberto “Pelusa” (batería); graban, entre abril y mayo de 2001, una demo que contiene los temas “Tu ley”, “La suerte está echada”, “Camino sin fin”, “Desierto” y “Ven hacia mí”, que les conduce a firmar un contrato discográfico con la compañía Pies Records en el año 2003.

Autóctono 
El grupo se presentó en la escena musical con Autóctono, que fue grabado en los Estudios El Cielo de Madrid entre los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, bajo la supervisión del productor V.M. Arias (Barón Rojo, Niagara, Muro, Stafas, Sínkope, Iguana Tango...) y se editó el 10 de marzo. Es un disco que no solo les hizo ser el grupo revelación de 2003, según numerosos medios (Metal Hammer, Kerrang...), gracias a la acogida por parte de la prensa y del público. De dicho álbum cabe destacar temas como "Camino sin fin" o "La suerte está echada", siendo este último el estandarte del grupo con el cual suelen cerrar sus actuaciones en directo. Como era de esperar la casa discográfica quiso aprovechar la innovación de mezclar la dulzaina con el heavy rock, y los catalogó como «los pioneros del rock castellano». Ese mismo año hicieron una gira de presentación denominada “Autoctourno 2003”.

En tierra firme 
El 29 de marzo de 2004 publican En tierra firme, su segundo LP, que se comenzó a gestar el día 6 de febrero en los Estudios El Cielo de Madrid, repitiendo la exitosa fórmula de producción. Un álbum, donde Ars Amandi, consiguen refrendar las expectativas creadas con su debut, logrando una evolución a partir de la esencia de Autóctono, con temas cargados de grandes melodías y estribillos pegadizos. En “Ábula”, Dani logra sumergirnos en las profundidades de su “patria chica”, mostrando sus dotes como letrista; “Imagínate” tiene uno de esos estribillos que repetirás hasta la saciedad tras escucharlo; “Déjame”, con un increíble riff de dulzaina o “Tierra Firme”, donde Walter Giardino (Rata Blanca) nos deleita con uno de sus pirotécnicos solos. También es digno de mención el tema "No queda sino batirnos", cuya letra fue escrita por Txus (batería de Mägo de Oz) basándose en el libro Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte. Además de la participación estelar de su productor V.M. Arias, quien vuelve a mostrar su pedigrí como músico, firmando, junto a Dani, el sencillo anticipo, "Escuchando al Corazón", convertido en el nuevo himno de la banda. 

Tras la salida del segundo álbum el grupo se fragmenta. Alberto del Río, el bajista, decide abandonar la banda para centrarse en su hijo recién nacido y "El Pelusa" es expulsado por "recomendación" de la compañía discográfica. El grupo selecciona rápidamente a sus miembros: Peri, bajista reconocido por su labor en grupos como Canallas; y Teto Viejo, también un habitual de la escena roquera. Provisionalmente, antes de que Teto Viejo se incorporara, José Martos (Tritón, Niagara, Barón Rojo) estuvo como batería. Además, Dani Aller y Paco Moreno deciden salir al paso de las críticas que les tachan de haberse ablandado para tener acceso a mayor mercado e incorporan un nuevo guitarrista para endurecer su sonido, Iñigo Zubizarreta, que es avalado por Jorge Salán, con quien coincide en el prestigioso College of Music de Berklee (Boston, USA).

La presentación en la Sala Aqualung de Madrid sirvió como emotivo homenaje y despedida de Alberto del Río, cediendo las cuatro cuerdas a Peri (Canallas, Poncho K), con este line-up y convertidos en quinteto, por primera vez desde su creación, el grupo completó un gran 2004, consolidándose en la primera división del Rock Nacional.

En un concierto de la nueva gira, en el que Ars Amandi teloneaba a Mägo de Oz (que por entonces andaba buscando bajista ante la inminente marcha de Sergio Martínez), los miembros del segundo grupo se fijaron en Peri, al cual le ofrecieron el puesto de bajista. Este aceptó y nuevamente la banda de Carabanchel tuvo que buscar bajista, fichando esta vez a Fernando Mainer (Tako, Ankhara, Jorge Salán), cerrándose así el círculo con una formación muy solvente, que les lleva a preparar el repertorio de su tercer trabajo. Tras un periodo mínimo de aclimatación, y con la clarividencia propia del grupo, las ideas surgen a borbotones, demostrando su creatividad, y dispuestos a superar el listón alcanzado por su anterior trabajo.

Camino al destino 
Durante el tiempo comprendido entre enero y abril de 2005, ingresan en El Cielo de Madrid, donde se engendraron sus dos anteriores discos, contando, una vez más, con Arias a los mandos. Camino al destino se masteriza en los Estudios Mastertips y se culmina con una preciosa presentación en digipack, que le convierte en el disco más maduro de la banda. El álbum supone una evolución hacia sonidos más duros, motivo por el cual la prensa no aceptó tan bien este trabajo. La gira de presentación de este trabajo fue dividida en varios tramos, en uno de los cuales estuvieron acompañados del locutor de radio "El Pirata" haciendo su programa en directo. “Gritando al Mar” es el sencillo de Camino Al Destino, un tema compuesto y dedicado íntegramente a las víctimas del tsunami que arrasó parte de Asia el 26 de diciembre de ese año. Otro de los temas destacados es “Acero y Sangre”, dedicado a la ciudad de Zamora...

Desterrado entre sueños 
En junio de 2006 Ars Amandi entran a grabar en los Estudios El Cielo de Madrid su cuarto disco, titulado Desterrado entre sueños, que salió a la venta el 18 de septiembre. En él, los veteranos Dani Aller (voz, pito, dulzaina), Paco Moreno (guitarra) y Teto Viejo (batería), se renuevan con la aportación del joven guitarrista Manuel Seoane y el bajista David A. Noisel. Se conjuga el habitual sonido del grupo aunque se incluyen innovadores instrumentos, como la gaita o la quena. El grupo ahondando en su faceta más folk sin descuidar la fuerza de anteriores lanzamientos.

En Desterrado Entre Sueños, destaca el meticuloso tratamiento de la voz, donde Dani Aller demuestra su madurez y su mejor faceta de vocalista, así como el amplio registro en las composiciones. Entre las que cabe mencionar “Desterrado De Tu Cuerpo”, un tema con claros tintes de hard rock, con una melodía salvaje y unos impolutos coros; la impresionante balada “Te Esperaré”; siguiendo la tradición de Ars Amandi, ahora le toca el turno a Segovia, dedicándola “La Tierra del Recuerdo”, una composición cuya introducción es una jota típica de la provincia, aderezada por instrumentos tradicionales; la medieval “El Viajero” o la revisión de “El Bar”, compuesto por Lele Laina y José Luis Jiménez (Topo). El resto de temas que compone el álbum son: “Creer Para Soñar”, “La Voz Que Me Guía”, “Solitario Corazón”, “¿Dónde Estás?”, y “Rejas De Acero” tema en el que Daniel Aller su faceta de multiinstrumentista dando un carácter festivo a la composición utilizando una gaita.

El rincón de los deseos 
En el año 2010 salió a la venta su último trabajo, El rincón de los deseos. En este último disco cabe destacar el sencillo Primero de la ESO. Además, tras la marcha de Manuel Seoane entró en la banda un nuevo guitarrista, Nacho de Carlos, que ha tocado en grupos como Ñu, Beethoven R o con Jero Ramiro.

El arte de amar 
Se trata de un EP con 4 temas  100% autoeditado y autoproducido por ellos.
Los nombres de las canciones serían,  "No abandones", "La noche espera", "Siempre a tu lado", "Rubia de bote". 
Según su cuenta oficial de Facebook han anunciado que su lanzamiento está previsto para finales de junio.
La grabación se ha realizado en “The Shelter” , el estudio de nuestro gran amigo y técnico de sonido habitual en directo, Jacobo Villarino.
El 28 de abril de 2015 anunciaron a través de su cuenta oficial de Facebook que empezaban a grabar su nuevo disco, así mismo la financiación del mismo fue anunciada el 27 de mayo de 2015.

Miembros

Formación actual 
 Dani Aller - Voz, dulzaina, pito castellano
 David Noisel - Bajo
 Óscar Pérez - Batería
 Daniel Rodríguez - Violín
 Miguel Ángel Torres - Guitarra
 Alejandro Ménez - Guitarra

Antiguos miembros 
 Paco Moreno - Guitarra
 Alberto del Río - Bajo
 El Pelusa - Batería
 Iñigo Zubizarreta - Guitarra
 Teto Viejo - Batería
 Pedro Diaz - Bajo (Mägo de Oz)
 Roberto - Guitarra
 Manuel Seoane - Guitarra

 Nacho de Carlos - Guitarra
 Manolo Arias - Guitarra

Colaboraciones especiales  de 
 Fernando Ponce - Flauta travesera(ex-Mägo de Oz) (José Andrëa)
 Fernándo Girón - Guitarra
 Peri Díaz - Bajo (ex-Mägo de Oz)

Discografía 
 Autóctono - 2003
 En tierra firme - 2004
 Camino al destino - 2005
 Desterrado entre sueños - 2006
 El rincón de los deseos - 2010
 El arte de amar (EP con 4 canciones) - 2015
 Directo al corazón (DVD en directo - Madrid) - 2018
 En tierra de castillos - 2019

Enlaces externos 
 Facebook oficial del grupo
 Tienda Oficial Ars Amandi

Cuartetos de música de España
Grupos de heavy metal de España
Grupos de folk metal de España
Grupos de rock de la Comunidad de Madrid
Grupos de música formados en 1996
Grupos de música de los años 2000